Henryk Potocki (1811–1872) – członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim
 Henryk Stefan Potocki (1868–1958) – ziemianin, polityk konserwatywny, działacz społeczny, przemysłowiec